Saint-Sauvant kan syfta på:
 Saint-Sauvant, Charente-Maritime
 Saint-Sauvant, Vienne